Nisbet ist der Familienname folgender Personen:

 Eugenius Aristides Nisbet (1803–1871), US-amerikanischer Politiker
 Harold Adair Nisbet (1873–1937), britischer Tennisspieler
 Hugh Barr Nisbet (1940–2021), britischer Germanist
 Jim Nisbet (1947–2022), US-amerikanischer Schriftsteller
 Kevin Nisbet (* 1997), schottischer Fußballspieler

 Robin G. M. Nisbet (1925–2013), britischer Klassischer Philologe